Río Beas o de Beas puede hacer referencia a:
 Río Beas, río de la cuenca del Indo, en la India
 Río Beas (Granada), río de la provincia de Granada, España
 Río Beas (Jaén), río de la provincia de Jaén, España